Grijalba steht für:
 Grijalba (Burgos), spanische Gemeinde in Kastilien-Leon
 Grijalba de Vidriales, Ortschaft in der spanischen Gemeinde Granucillo, Provinz Zamora

Grijalba ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Grijalba (* 1991), spanischer Rennradfahrer
 Francisco Torres Grijalba (1585–1662), Bischof von Mondoñedo (1648–1662)
 Silvia Grijalba (* 1967), spanische Schriftstellerin